Coloncito (Venezuela), een plaats in Venezuela
 Coloncito (Panama), een plaats in Panama